

Cinema 
Le Devoir – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
Le Devoir – film del 1917 diretto da Léonce Perret

Editoria 
Le Devoir – quotidiano canadese